Bowdoin steht für:

 Bowdoin College, US-amerikanische Universität (College of Liberal Arts and Science) im US-Bundesstaat Maine
 Bowdoin (Maine), Ort in den Vereinigten Staaten
 Bowdoin (Schiff), Forschungsschiff

Bowdoin ist der Familienname folgender Personen:

 James Bowdoin (1726–1790), US-amerikanischer Politiker
 James Bowdoin III (1752–1811), US-amerikanischer Politiker und Diplomat
 Jim Bowdoin (1904–1969), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Baudouin